Acete – personaggio della mitologia greca, pirata la cui storia è legata a quella di Dioniso
 Acete – personaggio della mitologia greca, secondo alcune fonti figlio di Capi e padre di Laocoonte
 Acete – personaggio della mitologia greca. Fece parte dell'esercito dei Sette contro Tebe
 Acete – personaggio dellEneide